Айнетди́нов — фамилия. Известные носители:

 Айнетдинов, Александр Хайдарович (род. 1963) — российский иконописец.
 Айнетдинов, Гайяр Гарифович (род. 1951) — советский легкоатлет, спортивный судья.